Оксия може да се отнася за:

 Буковик, днес Оксия, село в дем Преспа, Гърция;
 Българска Блаца, днес Оксия, село в дем Костур, Гърция;
 Буково, на гръцки Оксия, бивше село в дем Бук, Гърция.